Sport Club Americano (São Paulo)
 Sport Club Americano (Porto Alegre), no Rio Grande do Sul
 Sport Club Americano (Novo Hamburgo), no Rio Grande do Sul
 Sport Club Americano (Espírito Santo)

Desambiguações de clubes